

Sigle 
 Zapatero Presidente – soprannome di José Luis Rodríguez Zapatero, dallo slogan della campagna elettorale del 2004
 Zio Paperone – rivista a fumetti

Codici 
 ZP – codice ISO 3166-2:PL del voivodato della Pomerania Occidentale (Polonia)
 ZP – designazione degli squadroni della US Navy per Air Patrol Squadron e Blimp Squadron

Fisica 
 ZP – resistenza di Planck

Musica 
 ZP Theart – ex cantante dei DragonForce